Hans Hennecke ist der Name folgender Personen:
* Hans Hennecke (Politiker) (1886–1945), deutscher Apotheker und Politiker (SPD)
 Hans Hennecke (Autor) (1897–1977), deutscher Literaturkritiker, Essayist und Übersetzer
 Hans-Jörg Hennecke (1942–2014), deutscher Journalist und Autor
 Hans Jörg Hennecke (* 1971), deutscher Politikwissenschaftler und Wirtschaftsfunktionär

Siehe auch:
 Hans-Günter Henneke (* 1957), deutscher Jurist, Hochschullehrer und Politiker